Гри́щенко — українське прізвище, утворене від Грисько — пестливої форми імені Григорій.

 Грищенко Анатолій Володимирович (1968—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грищенко Анатолій Дем'янович (1937–1990) — радянський льотчик-випробувач, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Герой Росії
 Грищенко Анатолій Зіновійович (1926) — український учений у галузі автоматики, доктор технічних наук (1970), професор (1971).
 Грищенко Арнольд Панасович (1936—2006) — український мовознавець.
 Грищенко Артем Олександрович ( 1993) — український футболіст, нападник клубу «Суми».
 Грищенко Валентин Іванович (1928—2011) — український акушер-гінеколог, доктор медичних наук.
 Грищенко Володимир Васильович ( 1955) — український художник.
 Грищенко Володимир Костянтинович (1937) — український вчений-хімік, кандидат хімічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Грищенко Вікторія Анатоліївна ( 1970) — українська вчена у галузі біохімії, зокрема клінічної біохімії тварин, докторка ветеринарних наук, професорка.
 Грищенко Віталій Миколайович (1963) — український орнітолог та природоохоронець.
 Грищенко Володимир Олександрович ( 1972) — російський та узбецький футболіст, нападник та півзахисник.
 Грищенко Володимир Олександрович ( 1951) — Президент Холдингової компанії «Сеймос».
 Грищенко Галина Анатоліївна ( 1952) — українська майстриня художнього текстилю.
 Грищенко Галина Сергіївна (1928—1982) — оперна і концертна співачка, музичний педагог.
 Грищенко Ганна Миколаївна — тренер-лікар штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное, заслужений лікар України.
 Грищенко Іван Іванович (1897—1983) — український акушер-гінеколог, заслужений діяч науки УРСР (1956).
 Грищенко Іван Михайлович (1955) — учений-економіст. Ректор (з 2010) КНУТД.
 Грищенко Костянтин Іванович (1953) — український політик і дипломат, міністр закордонних справ України (2003—2005, 2010—2012)
 Грищенко Максим Анатолійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Грищенко Микита Минович (1900—1987) — український педагог і вчений, заслужений діяч науки УРСР (1969).
 Грищенко Микола Григорович (1975) — український акушер-гінеколог і дослідник у галузі репродуктивної медицини, доктор медичних наук.
 Грищенко Микола Данилович (1920–1943) — учасник Радянсько-німецької війни, Герой Радянського Союзу.
 Грищенко Михайло Павлович (1901—1979) — учасник Радянсько-німецької війни, Герой Радянського Союзу
 Грищенко Олександр Олександрович — старший лейтенант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Грищенко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грищенко Олексій Васильович (1883—1977) — український художник, письменник, мистецтвознавець.
 Грищенко Олексій (1949—1989) — український яхтсмен, перший капітан яхти Фазісі.
 Грищенко Павло Якович (1921—1997) — учасник Радянсько-німецької війни, Герой Радянського Союзу
 Грищенко Петро Денисович (1908–1991) — радянський підводник, капітан І рангу
 Грищенко Петро Семенович
 Грищенко Роман Сергійович ( 1982) — український військовий прокурор
 Грищенко Сергій Георгійович ( 1950) — український вчений-металург, громадський і державний діяч
 Грищенко Станіслав Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Грищенко Степан Степанович (1936) — український співак (тенор), народний артист УРСР (1978)
 Грищенко Тетяна Георгіївна ( 1938) — український фізик, що працює в галузі теплофізичного приладобудування, доктор технічних наук, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Грищенко Тетяна Миколаївна ( 1979) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання
 Грищенко Тимофій Іванович (1919—1978) — повний кавалер ордена Слави

Також 
 Павло Грищенко — за «легендою», «ім'я та прізвище» вбивці Євгена Коновальця Павла Судоплатова.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко